Паулу-ди-Фария ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Население составляет 8585 человек на 2006 год. Занимает площадь 740,833 км². Плотность населения — 11,6 чел./км².

История 
Город основан в 1944 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 135.555.873,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 15.886,07 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,754 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Сан-Паулу